De Verbandsliga Hamburg 1979/80 was het 35ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

Hummelsbütteler SV werd kampioen en nam net als vicekampioen ASV Bergedorf 85 deel aan de eindronde om te promoveren. Enkel Hummesbütteler SV kon de promotie afdwingen.

Eindstand

Externe links
  f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1979/80